MJB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mejit Island (Stati Uniti)
MJB – acronimo dello scrittore italiano Maurizio J. Bruno